Das WTT Champions Budapest 2022 war das siebte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 18. bis 23. Juli 2022 im ungarischen Budapest statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 17. Juli 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Sportveranstaltung in Budapest